Флаг муниципального образования Верхнеимба́тский сельсовет Туруханского муниципального района Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3849.

Флаг муниципального образования Верхнеимбатский сельсовет Туруханского района Красноярского края составлен на основании герба Верхнеимбатского сельсовета по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, посередине которого изображены фигуры из герба сельсовета выполненные белым, серым, жёлтым и оранжевым цветами: две обращённые друг к другу головы оленя, восьмиугольник и рыба».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Верхнеимбатского сельсовета.

История села Верхнеимбатск тесно связана с освоением Россией Западной Сибири и строительством торгово-промыслового центра и порта — Мангазеи — современного села Туруханск. Утвердившись в Мангазее царские воеводы начали осваивать окружающие земли. Для этого в 1607 году был построен ряд зимовий, одно из которых Имбакское — на реке Имбак.

С этого времени и до настоящего дня жизнь русских переселенцев проходит в тесном соседстве и сотрудничестве с местными народами: кетами, эвенками, ненцами. Об этом на флаге свидетельствует изображение жёлтого бубна — традиционного местного национального музыкального инструмента, использующегося во время важных церемоний и обрядов местных народностей.

На флаге также нашли своё отражение природное богатство края и традиционные промыслы:

Огромную роль в жизни местных жителей играет река — это и дорога, связывающая с другими людьми, и кормилица: рыбная ловля один из основных здешних промыслов. На флаге об этом говорит синий цвет и изображение рыбы.

Две головы северных оленей символизируют традиционный промысел коренного населения — оленеводство.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, бескрайних северных просторов, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото)) — символ богатства, стабильности, жизненного тепла, интеллекта и уважения.

Синий цвет — символ чести, добродетели, возвышенных устремлений и духовности; также символ водных просторов и бескрайнего чистого неба.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением рыбы